Pensamiento racional puede referirse a:
 El pensamiento que se califica de racional, por contraposición a lo irracional.
 El logos, por contraposición al mythos tal como se entiende en la filosofía griega.
 La aplicación de la lógica o de las distintas formulaciones del método científico.
 El racionalismo, corriente filosófica de la Edad Moderna.
 El papel del consciente frente al subconsciente en el psicoanálisis de Freud (según la lectura que de sus textos se hagan, puede hablarse también de preconsciente, de inconsciente, etc.) 
 La fase de la construcción de la mente adolescente según la psicología evolutiva de Jean Piaget en que se adquiere un pensamiento lógico-formal.
 El papel del hemisferio izquierdo del cerebro frente al hemisferio derecho en algunas teorías neurofisiológicas sobre el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, en parte revisadas por otras neurociencias.